Куракинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Куракинская волость (Тотемский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Куракинская волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии
 Куракинская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Куракинская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии